ITS est un sigle qui peut signifier :
 Identité, Tradition, Souveraineté, un groupe politique au Parlement européen ;
 Incompatible Timesharing System, un système d’exploitation ;
 comite islamique dahodi bohra;
 Institut du travail social, un centre de formation ;
Institut Tribune socialiste, un fonds de dotation ;
 Intelligent Transportation System (en français, système de transport intelligent), les applications des nouvelles technologies de l’information et de la communication aux transports ;
 Intensité, Teinte et Saturation, un système utilisé en colorimétrie. 
 International Temperature Scale of 1990 (en français, Échelle internationale de température de 1990), un ensemble de points de référence normalisés pour calibrer les appareils de mesure de température ;
 Internationalization Tag Set, un jeu de balises XML pour aider à l’internationalisation de documents ;
 Internal transcribed spacer (en français, espaceur interne transcrit), une séquence d'ADN non fonctionnelle séparant des ARN ribosomiques ;
 Interplanetary Transport System, un projet de lanceur lourd de la société américaine SpaceX destiné à permettre la réalisation de missions habitées vers Mars.